Christian Pescheck ist der Name folgender Personen:

* Christian Pescheck (Rechenmeister) (1676–1744), deutscher Mathematiklehrer, Astronom und Schriftsteller
 Christian Pescheck (Prähistoriker) (1912–2003), deutscher Prähistoriker, Universitätslehrer und Denkmalpfleger
 Christian Adolf Pescheck (1787–1859), deutscher Theologe, Historiker und Schriftsteller
 Christian Adolph Pescheck (1752–1826), deutscher Theologe
 Christian August Pescheck (1760–1833), deutscher Arzt und Schriftsteller